Not Looking Back – album Joany Zimmer
 Not Looking Back – piosenka Ringo Starra